Lime Ridge podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Lime Ridge (Pensilvania); o
  Lime Ridge (Wisconsin).